Der Winter 2009/10 war ein außergewöhnlich kalter Winter.

Nordeuropa wurde von besonders langanhaltenden negativen Nordatlantischen Oszillationen (NAO) getroffen. Zuletzt war dies ähnlich stark im kalten Winter 1939/40 aufgetreten.

Mögliche Zusammenhänge zwischen El Niño und dem Winter 2009/10 werden diskutiert.

Weblinks 
 Deutscher Wetterdienst: Beispiele aus dem Winter 2009/2010 (Schneehöhen in Deutschland und seinen Nachbarländern)

Siehe auch 
 Kälteanomalie
 Liste von Wetterereignissen in Europa (sortierbar)

Anmerkungen 

Wetterereignis (21. Jahrhundert)